Eduardo Blanco puede referirse a:

 Eduardo Blanco (c.1840-1903), escritor venezolano;
 Eduardo Blanco (1897-1958), exfutbolista argentino;
 Eduardo Blanco (1958-), actor argentino.
 Eduardo Blanco Acevedo (1884-1971), político uruguayo;
 Eduardo Blanco Amor (1897-1979), escritor español;
 Eduardo Blanco Fernández (1897-1997), político español;
 Eduardo Blanco Rodríguez (1913-2004), militar español.